Partido Social Trabalhista (1946)
 Partido Social Trabalhista (1988)
 Partido Social Trabalhista (1996)

Desambiguações de política
Desambiguações de organizações